Saurüssel steht für:
 Schweinerüssel, die Schnauze des Schweines
 Breitwegerich, eine Pflanze
 Saurüssel (keramisches Gebrauchsgefäß)
 Saurüssel (Schandmaske), Schandmaske für Männer, Österreich

Geographische Objekte:

 Saurüssel (Leoganger Steinberge), 2209 m, an den Zinthörnern, Land Salzburg 
 Saurüssel (Rottenmanner Tauern), 1795 m, Vorberg des Bruderkogels im Pölstal, Steiermark
 Saurüssel (Rax-Schneeberg-Gruppe), 1381 m, Vorberg des Schneebergs bei Reichenau an der Rax, Niederösterreich
 Saurüssel (Mondseer Flyschberge), 958 m, zwischen Mondsee und Attergau, Salzkammergut-Berge, Oberösterreich
 Saurüssel (Wolfgangsee), 722 m, bei Fürberg am Wolfgangsee, Salzkammergut-Berge, Land Salzburg
 Saurüssel (Mühlviertel), 464 m, zwischen Rottenegg und Gerling im Mühlviertel, Oberösterreich
 Saurüssel (Pass), 552 m, Pass zwischen Ennstal bei Weyer, Oberösterreich, und Ybbstal bei Hollenstein, Niederösterreich
 Saurüssel (Strudengau), enges Donautal am Beginn des Strudengaus, Oberösterreich

Der Saurüssel steht für:
 Der Saurüssel, eine Zeitschrift im Mühlviertel, Oberösterreich

Siehe auch:
 Saurüsselkopf